Виле́нская у́ния — договор, заключённый  года в Вильне между Сигизмундом II, великим князем литовским и королём польским, и Готхардом Кетлером, ландмейстером Тевтонского ордена в Ливонии, ознаменовавший распад Ливонской конфедерации и переход её части под польское правление.

В соответствии с этим документом, на части земель Ливонского ордена образовывалось светское государство — Герцогство Курляндское и Семигальское во главе с Готхардом Кетлером в качестве герцога, который признавал себя вассалом Великого Княжества Литовского, а остальная, большая часть территории отходила Великому княжеству Литовскому.

По Вильнюсскому договору Ливонский орден, основанный в 1237 г., свое существование закончил. В XIII-XV вв. Орден представлял серьезную опасность для Великого княжества Литовского. Ликвидация Ордена повышала престиж ВКЛ.

Историческое значение 
До 1561 г.  понятие "Ливония" сузилось от всей территории Ливонской Конфедерации до собственно ливонской провинции севернее Двины и герцогства Курляндского, а также княжества Эстонского - доминиона Шведской Ливонии. Остров Эзель до 1645 г. находился под правлением Дании.

С этим регионом исторически взаимодействовала не столько Польша, сколько Великое княжество Литовское, именно позиция литовской стороны более всего влияла на отношения между Ливонией и польско-литовским государством.

Ссылки 
  Herder-Institut: Das «Privilegium Sigismundi Augusti» und die «Pacta Subiectionis» oder: der November 1561 in der baltischen Geschichte, mit Bildern des Vertrages von Wilna 

Международные договоры Великого княжества Литовского
Ливонский орден
Ливонская война
Договоры по алфавиту
1561 год
История Вильнюса
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании